Redispatch steht für:

 Reclearance, ein Verfahren, um bei gewichtskritischen Flügen die Menge des mitzuführenden Reservetreibstoffes zu reduzieren.
 Redispatch (Stromnetz), eine Anforderung zur Anpassung der Strom-Einspeisung von Kraftwerken durch Übertragungsnetzbetreiber, um Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen; hierbei insbesondere ungeplantes Hoch- oder Runterfahren von Kraftwerken wegen Energie-Unter- oder -Überkapazität im Übertragungsnetz.